

Дзевін — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Дзевін — село в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства